Sinfonia n.º 5 é o nome que geralmente se dá à quinta sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número cinco:

 Arnold Bax - Sinfonia n.º 5
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 5
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 5, Vinho do Verão
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 5
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 5
 David Diamond - Sinfonia n.º 5
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 5
 George Enescu - Sinfonia n.º 5 (terminada por Pascal Bentoiu)
 Philip Glass - Sinfonia n.º 5, Coral
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 5
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 5
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 5
 Bohuslav Martinů - Sinfonia n.º 5
 Felix Mendelssohn - Sinfonia n.º 5, Reforma
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 5
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 5
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 5
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 5, Coreana
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 5
 George Rochberg - Sinfonia n.º 5
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 5
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 5
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 5
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 5
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 5
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 5
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 5
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 5, A Paz, nunca publicada e cujo manuscrito se perdeu.

Sinfonias
Desambiguação